Oficis:
 El botxí és la persona encarregada de l'execució dels càstigs físics o de la pena de mort als estats on existeix encara aquest tipus de justícia primitiva.
 Ornitologia:
Botxí de Borneo (Pityriasis gymnocephala), ocell passeriforme de la família Pityriaseidae.
Botxí garser o botxí garser vermell, ocell conegut també amb els noms de gaig botxí o capsigrany (Lanius senator)
Botxí meridional, gaig botxí o margassó (Lanius meridionalis), ocell passeriforme de la família Laniidae.
Botxí septentrional (Lanius excubitor), ocell passeriforme de la família Laniidae.
 Edificis:
 La torre del Botxí, a Cardona.
 La torre del Botxí, a Sogorb.